Pfättisch ist der Familienname folgender Personen:

 Jakobus Pfättisch (1883–1960), deutscher Ordensgeistlicher, Abt von Plankstetten
 Joannes Maria Pfättisch (1877–1922), deutscher Lehrer, Gelehrter und Schriftsteller